Ойбон-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ойбон-Кюеле — урочище, в правобережье р. Чильли, Республика Саха (Якутия), координаты 63°56' с. ш. 118°50' в. д.
 Ойбон-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, Республика Саха (Якутия), координаты 61°50' с. ш. 112°57' в. д.
 Ойбон-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Кыта, Республика Саха (Якутия), координаты 64°12' с. ш. 126°30' в. д.
 Ойбон-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Борулах, Республика Саха (Якутия), координаты 67°09' с. ш. 135°12' в. д.
 Ойбон-Кюеле — озеро, в правобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 62°46' с. ш. 129°58' в. д.
 Ойбон-Кюеле — озеро, в левобережье р. Улахан-Ан-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 61°29' с. ш. 128°10' в. д.

См. также 
 Ойбон-Кёлюе
 Ойбон-Кюель

Примечания